Crash-Kids bezeichnet
 einen Film von Petra Haffter, siehe Crash Kids
 jugendliche Autodiebe, die das gestohlene Fahrzeug mutwillig zerstören, siehe Crash-Kid